Marshall har flere betydninger:
 Marshall (navn)
 Marshall Bruce Mathers III – amerikansk rapper
 Marshall, Dennis – costaricansk professionel fodboldspiller.
 Marshall Flinkman– fiktiv person
 Marshall, Frank – Amerikansk stormester i skak
 Humphry Marshall - amerikansk botaniker
 Marshall Law – figur fra computerspil
 Marshall McLuhan – canadisk filosof og professor
 Marshall Amplification – guitarforstærkerproducent
 Marshallplanen – amerikansk hjælpeprogram til Europa efter anden verdenskrig
 Marshall, George – tidligere amerikansk general og udenrigsminister
 Marshall øerne – ø-gruppe i det vestlige Stillehav

Se også 
 Marskal - samme betydning som marshall.
 Marshal - samme betydning som marshall.
 United States Marshals Service